Nouvelle Ère peut faire référence à :
 La Nouvelle-Ère, un quartier d'affaires de l'agglomération de Besançon ;
 Nouvelle Ère, un parti politique letton ;
 La Nouvelle Ère, un épisode de la série télévisée Les Soprano.
 Underworld : Nouvelle Ère, film de 2012